Hainer ist der Familienname folgender Personen:

 Eugene Jerome Hainer (1851–1929), US-amerikanischer Politiker
 Herbert Hainer (* 1954), deutscher Manager
 Lukas Hainer (* 1988), deutscher Texter, Komponist, Songwriter und Musikproduzent
 Walter Hainer (* 1961), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:

 Heiner